

Cinema e televisione 
 Savitri – serie televisiva
 Savitri – film del 1933 diretto da Chittajallu Pullayya
 Savitri – film del 1937 diretto da Franz Osten
 Savitri – film del 2016 diretto da Pavan Sadineni

Altro 
 Savitri – divinità induista
 Savitri – opera di Gustav Holst del 1916
 Savitri. Leggenda e simbolo – poema epico di Sri Aurobindo del 1954
 Savitri – fiume dell'India
 Savitri – attrice indiana
 INS Savitri (P53) – pattugliatore della Marina militare dell'India